Луций Фурий Фил:

 Луций Фурий Фил (претор);
 Луций Фурий Фил (консул).